Meliorisz Béla (1875–1901) ügyvéd, tanár
Meliorisz Béla (1950) költő